Паневежское районное самоуправление (, до 2000 — Паневе́жский райо́н) — муниципальное образование в Паневежском уезде Литвы.

История 
Паневежский район образован в 1950 году.

18 марта 1959 года к Паневежскому району была присоединена часть территории упразднённого Ионишкельского района, а 7 декабря 1959 года — части территорий упразднённых Вабальнинкского и Трошкунского районов.

В 2000 году Паневежский район преобразован в Паневежское районное самоуправление.

Население

Населенные пункты 
 1 город — Рамигала;
 8 местечек — Гележяй, Крекенава, Межишкяй, Науяместис, Рагува, Смилгяй, Шилай, Вадокляй;
 752 деревни.

Численность населения (2001):
 Дембава — 2 397
 Крекенава — 2 003
 Рамигала — 1 733
 Велжис — 1 417
 Пинява — 1 158
 Пажагеняй — 962
 Йотайняй — 885
 Науяместис — 832
 Людине — 762
 Вайвадай — 752
 Упите — 525

Староства 
Район включает 11 староств:
 Карсакишское (; Карсакишкис)
 Крекенавское (; Крякянава)
 Межишское (; Межишкяй)
 Науяместское (; Науяместис)
 Паневежское (; Панявежис)
 Рагувское (; Рагува)
 Рамигальское (; Рамигала)
 Смилгяйское (; Смилгяй)
 Упитское (; Упите)
 Вадокляйское (; Вадокляй)
 Велжское (; Панявежис)

Известные уроженцы 
 Бальчиконис, Юозас
 Бирбилас, Альгимантас — журналист, политик, спортсмен и спортивный функционер.

Примечания

Ссылки 

 

 
Районы Литвы